Karuna ist:

 Karuna, ein Begriff aus der buddhistischen Ethik
 Karuna Trust, eine gemeinnützige buddhistische Organisation aus Großbritannien
 Karuna (Finnland), ein Ort in Finnland

Siehe auch:
 Karūna